Coulombiers kan syfta på:
 Coulombiers, Sarthe
 Coulombiers, Vienne